Переможцем турніру став Олександр Долгополов, який у фіналі переміг Кея Нісікорі з рахунком 7–6(7–4), 6–4. 
Домінік Тім був чемпіоном попереднього року, але цього разу вирішив взяти участь у турнірі в Роттердамі.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравці

Кваліфаєри

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфіаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Світова серія ATP 2017